Jalowietzki ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Jalowietzki (* 1967), deutscher Volleyballspieler und -trainer
 Jan Jalowietzki (* 1996), deutscher Volleyballspieler